, un township du comté de Clark, dans l'Indiana.
 , un township du comté de Redwood, dans le Minnesota.
 , un township du comté de Portage, dans l'Ohio.
 Charlestown Township, un township du comté de Chester, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships